Ранчо Баутиста има више значења:

 Ранчо Баутиста (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Баутиста (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику